Plusieurs villes ou communes possèdent une place ou une rue Stephenson :

Place et rue Stephenson à Bruxelles

Rue Stephenson à Calais
 Place Stephenson à Fosses
 Rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux
 Rue Stephenson à Nantes
 Rue Stephenson à Paris

Voir aussi 
 

Stephenson Rue